Wasser für die Elefanten steht für:
 Wasser für die Elefanten, US-amerikanischer Film von Francis Lawrence (2011)
 Wasser für die Elefanten (Roman), Roman von Sara Gruen (2006)